

Geografia 
 Sant'Ippolito – comune nella provincia di Pesaro e Urbino
Sant'Ippolito – frazione di Cosenza

Santi e Beati
 Sant'Ippolito di Roma (†235), teologo e martire con San Ponziano, celebrato il 13 agosto;
 Sant'Ippolito di Porto, 22 agosto;
 Sant'Ippolito, sacerdote di Antiochia, 30 gennaio; 
 Sant'Ippolito, martire con Felice e Sinfronio in Africa, 3 febbraio;
 Sant'Ippolito, abate benedettino e vescovo a Saint-Claude, 28 novembre; 
 Sant'Ippolito, martire a Roma sotto Valeriano, 2 dicembre.

Altro 
 Chiesa di Sant'Ippolito – chiesa di Roma
Sant'Ippolito – titolo cardinalizio insistente sull'omonima chiesa
Sant'Ippolito – sito archeologico nel comune di Caltagirone, nella città metropolitana di Catania

Note